Patrick Wauchope ist der Name folgender Personen:

* Patrick Wauchope (Offizier) (1750–1807), schottischer Generalmajor
 Patrick Wauchope (Rugbyspieler) (1863–1939), schottischer Rugby-Union-Spieler